Eduviges Jagellón (en polaco: Jadwiga Jagiellonka, en lituano: Jadvyga Jogailaitė, en alemán: Hedwig Jagiellonica; Cracovia, 21 de septiembre de 1457-Burghausen, 18 de febrero de 1502), también conocida como Eduviges de Burghausen, fue desde 1479 hasta 1502 la duquesa de Baviera-Landshut como la esposa del duque Jorge el Rico.

Biografía 
Era la hija mayor del rey de Polonia y gran duque de Lituania, Casimiro IV Jagellón, y de la archiduquesa Isabel de Habsburgo de Hungría. En la primavera de 1474, comenzaron las negociaciones entre las cortes de Landshut y Cracovia sobre el matrimonio entre Eduviges y el príncipe Jorge, el hijo mayor del duque reinante, Luis IX de Baviera-Landshut.

Dado que el novio estaba relacionado, a través de su abuela, con la Casa de Austria, la pareja requería para el matrimonio una dispensa papal.

Matrimonio 
En 14 de noviembre de 1475, Eduviges se casó con el duque Jorge el Rico de Baviera en Landshut en la presencia del emperador y casi todos los electores. Las celebraciones duraron seis días y la dejaron como la boda más glamorosa de la historia de la Edad Media. Incluso hoy en día, la ciudad de Landshut celebra cada cuatro años, la tradición de ese famoso desfile medieval.

Vivió después de la boda en el Castillo de Burghausen, desde 1485. El matrimonio no fue particularmente feliz. Su marido era conocido como un borracho y libertino. Se rumoreaba que Eduviges fue encerrada en una torre en el castillo justo después de la boda, sin embargo, la literatura histórica demuestra que ella vivió una vida tan normal como una señora de la casa. Eduviges dio a luz a cinco hijos, de los cuales solo dos hijas sobrevivieron a la infancia. 

Eduviges murió en Burghausen en 1502, un año antes que su marido. Fue enterrada en la iglesia del monasterio cisterciense Raitenhaslach, el entierro de los Wittelsbach fallecidos en Burghausen. Su tumba fue destruida en 1803, cuando la abadía fue secularizada. Sin embargo, en el suelo de la iglesia hay hoy en día, una lápida que conmemora el lugar de descanso final de la princesa.

Descendencia 
Jorge y Eduviges tuvieron los siguientes hijos:
Luis (1476-1496).
Ruperto (1477).
Isabel (1478-1504), casada con Ruperto del Palatinado y madre de Otón Enrique del Palatinado.
Margarita (1480-1531), abadesa del monasterio benedictino en Neuburg an der Donau.
Wolfgang (*/† 1482).

Referencias

Bibliografía 
 Johann Dorner: Herzogin Hedwig und ihr Hofstaat - Das Alltagsleben auf der Burg Burghausen nach Originalquellen des 15. Jahrhunderts. In: Burghauser Geschichtsblätter. Nr. 53

Enlaces externos 

Princesas de Polonia
Duquesas consortes de Baviera del siglo XV
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)

Nobles de Polonia del siglo XV

Nobles de Polonia del siglo XVI
Casa de Jagellón
Nacidos en Cracovia